Liga a IV-a Galați este principala competiție fotbalistică din județul Galați organizată de AJF Galați. Campionatul este organizat dintr-o singură serie compusă din 12 echipe.

Lista campioanelor

Sezon actual (2022/2023)

Golgeteri Liga 4: https://www.frf-ajf.ro/galati/competitii-fotbal/liga-4-11127/golgeteri

Arhivă 2020-2025 

Golgeteri Liga 4: https://www.frf-ajf.ro/galati/competitii-fotbal/liga-4-9733/golgeteri

NU S-A DISPUTAT

Arhivă 2015-2020 

Golgeteri Liga 4: https://www.frf-ajf.ro/galati/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-7061/golgeteri

Golgeteri Liga 4: https://www.frf-ajf.ro/galati/competitii-fotbal/liga-a-iv-a-seniori-7061/golgeteri

Golgeteri Liga 4: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2017

* echipa s-a retras în Returul campionatului

Golgeteri Liga 4: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2016

Golgeteri Liga 4: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2015

Arhivă 2010-2015 

Golgeteri Liga 4: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2014

Golgeteri Liga 4: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2013

Golgeteri Liga 4: http://www.frf-ajf.ro/galati/golgeteri/2012

* - Departajarea s-a făcut la rezultatele directe: 6-1 la Toflea, 1-0 în retur

Arhivă 2005-2010 

 Imperfect Braniștea (Divizia E)  a câștigat Cupa României faza județeană-Galați

Arhivă 2000-2005 

*- echipă penalizată cu 4 puncte

https://www.viata-libera.ro/pdf/2004/06_iunie/vlg_14_iun.pdf

* echipa s-a retras în Returul campionatului

Meciuri Baraj

Referințe

Legături externe 

Galați